Scheune steht für
Scheune landwirtschaftliches Vorratsgebäude
Scheune, deutscher Name von Gumieńce, Stettin
Blaue Scheune, Galerie auf Hiddensee
Scheune Bollewick, historische Scheune im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 
Textilmuseum Die Scheune, Nettetal
Kulturzentrum Scheune, Dresden, siehe Scheune (Dresden)